la famille Texier d'Hautefeuille, famille noble du Gâtinais en France ;
 Alexandre Texier (1999), hockeyeur international français ;
 Alfred-René Texier (1882-1978), militaire français ;
 Anne Nicolas Alexandre Texier (1772-1846), homme politique français ;
 Charles Texier (1802-1871), archéologue et architecte français ;
 Edmond Texier (1815-1887), journaliste, poète et romancier français ;
 Henri Texier (1945), musicien de jazz français ;
 Louisette Texier (1913-2021), résistante et pilote automobile française ;
 Nicolas Texier de La Boëssière (1723-1807), maître d'armes, homme de lettres, pédagogue français ;
 Olivier Texier (1972), auteur de BD français ;
 Ophélie Texier (1970), illustratrice française ;
 Richard Texier (1955), peintre et sculpteur français ;
 Sébastien Texier (1970), musicien de jazz français ;
 Yannick Texier (1948), homme politique français.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français